Tekniska högskolan kan syfta på:

 Tekniska högskolan, Helsingfors – en teknisk högskola i Esbo utanför Helsingfors.
 Kungliga Tekniska högskolan – i Stockholm; oftast benämnd "Tekniska högskolan" i äldre text.
 Tekniska högskolan (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Stockholm.
 Tekniska högskolan (busstation) – namnet på en busstation intill tunnelbanestationen med samma namn

Se även 
 Teknisk högskola
 Tekniska universitetet